Змагання з плавання на 200 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2008 року проводилися з 10 по 12 серпня у Пекінському національному плавальному комплексі.

Медалісти

Рекорди 
До початку змагань, світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань у цій дисципліні були встановлені такі олімпійські та світові рекорди:

Запливи

Відбіркові 
 10 серпня 2008, з 18:54 до 19:26 за місцевим часом (UTC +8)

Півфінали 
 11 серпня 2008, з 10:13 до 10:24 за місцевим часом

Брент Гейден і Аморі Лево, що посіли 3-є і 13-е місця у відбіркових запливах, знялися з півфінальних запливів, щоб зберегти сили на естафету 4×100 м вільним стилем, яка була призначена всього лише на годину з невеликим пізніше Тому замість них брали участь посіли 17-е і 18-е місця Роббі Ренвік і Родрігу Кастру.

Фінал 
 12 серпня 2008, о 10:16 за місцевим часом

Примітки 
 DNS — не вийшов на старт

Вільний стиль, чоловіки, 200 м